«Очищение» — советский художественный фильм режиссёра Дмитрия Шинкаренко, поставленный по мотивам повести Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского».

Сюжет 

У священника Василия Фивейского тонет старший сын, а младший болен слабоумием. Его жена Настасья начинает сильно пить, совершает попытку самоубийства и гибнет при пожаре в их доме. Переживая острый душевный кризис, отец Василий чувствует, что сам постепенно утрачивает веру в Бога, больше не может служить и решается снять с себя сан.

В ролях 
 Александр Балуев — отец Василий
 Анна Каменкова — Настасья
 Катя Рожкова — Настя (6 лет)
 Оксана Жгутова — Настя (12 лет)
 Рома Кравцов — Вася (7 лет)
 Владимир Трещалов — кузнец Меркулов
 Фёдор Валиков — дьякон
 Валерий Гатаев — староста
 Валерий Годзев — псаломщик
 Николай Исполатов — странник
 Григорий Маликов — звонарь Семён
 Александр Кузнецов — Семён Мосягин
 Сергей Габриэлян — Трифон
 Ольга Стулова — Фенька
 Наталья Ткачёва — ''старуха-нищенка

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр: Дмитрий Шинкаренко
 Оператор: Андрей Вацура, Валентин Пиганов
 Художник: Павел Илышев, Михаил Богданов
 Композитор: Игорь Кефалиди

Ссылки 
 «Очищение»  на ruskino.ru

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Леонида Андреева
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях